Runaway Train kan syfta på:

 Runaway Train (film) – en amerikansk film från 1985
 Runaway Train (musikalbum) – ett musikalbum av Oleander
 Runaway Train (sång) – av Soul Asylum
 Runaway Train (Geddy Lee låt) - av Rush på albumet My Favourite Headache
 Runaway Trains – en sång av Tom Petty på albumet Let Me Up (I've Had Enough)